Farwell kan syfta på:

 Farwell (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi
 Farwell, Michigan
 Farwell, Minnesota
 Farwell, Nebraska
 Farwell, Texas